Ponta Delgada peut désigner :
au Portugal :
Ponta Delgada, cité et municipalité située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores ;
Ponta Delgada, paroisse civile de la municipalité de Santa Cruz das Flores, située dans l'île de Flores et la région autonome des Açores ;
Ponta Delgada, paroisse civile de la municipalité de São Vicente, située dans l'île et région autonome de Madère.